la emme è la tredicesima lettera dell'alfabeto Latino
la m (minuscola) è il simbolo del metro nel SI (Sistema internazionale di unità di misura)
la M (maiuscola) è il simbolo del prefisso mega (milione) nel Sistema internazionale di unità di misura
Emme è un fiume della Svizzera
M è il nome in codice del direttore del Secret Intelligence Service nei romanzi dedicati a James Bond
Emme è una rivista satirica allegata al quotidiano l'Unità
Emme Edizioni è una casa editrice di libri per l'infanzia 
Pierre Emme è lo pseudonimo dell'autore austriaco Peter Millwisch
"Emme" è uno dei soprannomi del rapper italiano MadMan